Příjmení Spann nese více různých osobností:

 Les Spann (1932–1989) – americký jazzový kytarista a flétnista
 Othmar Spann (1878–1950) – rakouský konzervativní filozof, sociolog a ekonom
 Otis Spann (1930–1970) – americký bluesový klavírista a zpěvák
 Silvio Spann (* 1981) – trinidadsko-tobažský fotbalista

Externí odkazy